Села:
 Паньківці — Львівська область, Золочівський район
 Паньківці — Хмельницька область, Білогірський район
 Паньківці — Хмельницька область, Старосинявський район